I Williamsport Billies sono stati una franchigia di pallacanestro della EPBL, con sede a Williamsport, in Pennsylvania, attivi tra il 1947 e il 1964.

Fondati nel 1947, vinsero il titolo in tre occasioni: nel 1950, nel 1953 e nel 1954. Nel 1956 e nel 1962 raggiunsero di nuovo la finale, perdendola. Scomparvero al termine della stagione 1963-64.

Stagioni

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni

Williamsport Billies